The Barefoot Boy – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Kalem Company
 The Barefoot Boy – film del 1914 diretto da Robert G. Vignola
 The Barefoot Boy – film del 1923 diretto da David Kirkland
 The Barefoot Boy – poesia di John Greenleaf Whittier

Pagine correlate 
 Barefoot Boy